Municipio de Scuppernong puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Scuppernong (condado de Tyrrell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Tyrrell.
 Municipio de Scuppernong (condado de Washington, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Washington.